Recher ist der Familienname folgender Personen:

 Alecs Recher (* 1975), Schweizer Politiker
 Charles Recher (1950–2017),  US-amerikanischer Installationskünstler
 Johannes Recher (1783–1860), Schweizer Politiker
 Peter Emil Recher (1879–1948), deutscher Lithograf und Maler